Миу́сская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Миусская улица — улица в Волгограде.
 Миусская улица — улица в Тюмени.
 В Москве: 
 1-я Миусская улица 
 2-я Миусская улица

Украина 
 Миусская улица — улица в Донецке.
 Миусская улица — улица в Мариуполе.